Möslibach – nach dem schweizerdeutschen Wort Mösli für ein kleines Moor – ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Möslibach (Altbach), rechter Zufluss des Altbachs (zum Himmelbach) in der Holzrüti in Nürensdorf, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Möslibach (Geilikerbach), linker Zufluss des Geilikerbachs (zur Kempt) bei Bläsihof (Lindau), Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Möslibach (Hofbach), rechter Zufluss des Hofbachs (zum Bännengraben, zum Furtbach) bei Erbist (Boppelsen), Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Möslibach (Luterbach), linker Zufluss des Luterbachs (zum Oberburgbach, zur Emme) bei Hof (Oberburg), Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Möslibach (Marchbach), auch Eschenbach, rechter Zufluss des Marchbachs (zur Birsig) bei Therwil, Bezirk Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft
 Möslibach (Reppisch), rechter Zufluss der Reppisch bei Unterau (Stallikon), Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Möslibach (Röörebach), rechter Zufluss des Röörebachs (zum Loomühlibach, zum Chemebach, zur Thur) in Hugelshofen (Kemmental), Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau
 Möslibach (Strackbach), linker Zufluss des Strackbachs (zur Emme) bei Moosbrunnen (Wiler bei Utzenstorf), Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Möslibach (Strängenbach), linker Zufluss des Strängenbachs (zur Birsig) bei Rodersdorf, Bezirk Dorneck, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Maasbach
 Moosbach
 Moosbächle
 Moosbächli
 Moosbächlein
 Moosgraben
 Möslebach